Чемпионат Великобритании по снукеру 1995 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 17 ноября по 3 декабря 1995 года в Престоне, Англия. Победителем турнира стал Стивен Хендри, выигравший в финале у Питера Эбдона со счётом 10:3. В последний раз спонсором турнира выступила компания Royal Liver Assurance.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 70 000
 Максимальный брейк: £ 20 000

Высший брейк 

 147 — Стивен Хендри (1/8 финала)

Результаты

Предварительные раунды 

Первый раунд

Матчи из 17 фреймов

 Стивен Хендри 9:3 Джейми Бёрнетт 
 Энтони Хэмилтон 9:3 Стюарт Петтман 
 Терри Гриффитс 9:3 Дилан Лири 
 Гэри Уилкинсон 9:4 Джейсон Принс 
 Кен Доэрти 9:8 Дрю Хенри 
 Джейсон Фергюсон 9:6 Карл Броутон 
 Даррен Морган 9:3 Дэйв Финбоу 
 Деннис Тейлор 9:2 Джимми Мики 
 Тони Драго 9:1 Тони Джонс 
 Марк Уильямс 9:6 Джо Свэйл 
 Джон Пэррот 9:2 Джейми Вудмэн 
 Вилли Торн 9:6 Тони Мео 
 Джон Хиггинс 9:3 Марк Кинг 
 Ален Робиду 9:4 Карл Пэйн 
 Джимми Уайт 9:5 Мэтт Уилсон 
 Стюарт Риардон 9:6 Брайан Морган 
 Питер Эбдон 9:7 Барри Пинчес 
 Мэттью Стивенс 9:4 Стив Джеймс 
 Стивен Ли 9:6 Стив Дэвис 
 Нил Фудс 9:5 Дуг Маунтджой 
 Найджел Бонд 9:3 Сарринда Гилл 
 Тони Ноулз 9:7 Джонатан Бёрч 
 Пол Хантер 9:4 Алан Макманус 
 Уэйн Джонс 9:5 Дин Рейнолдс 
 Джеймс Уоттана 9:4 Даррин Уокер 
 Дин О'Кейн 9:4 Марк Джонстон-Аллен 
 Энди Хикс 9:5 Джерард Грин 
 Марк Беннетт 9:7 Дэйв Харольд 
 Марк Флауэрдью 9:4 Мартин Кларк 
 Крис Смолл 9:7 Дэвид Ро 
 Ронни О'Салливан 9:3 Стив Микин 
 Пол Дэвис 9:6 Мик Прайс 

Второй раунд

Матчи из 17 фреймов

 Стивен Хендри 9:3 Энтони Хэмилтон 
 Гэри Уилкинсон 9:3 Терри Гриффитс 
 Кен Доэрти 9:4 Джейсон Фергюсон 
 Деннис Тейлор 9:8 Даррен Морган 
 Марк Уильямс 9:7 Тони Драго 
 Джон Пэррот 9:3 Вилли Торн 
 Джон Хиггинс 9:1 Ален Робиду 
 Джимми Уайт 9:4 Стюарт Риардон 
 Питер Эбдон 9:6 Мэттью Стивенс 
 Стивен Ли 9:7 Нил Фудс 
 Найджел Бонд 9:4 Тони Ноулз 
 Уэйн Джонс 9:6 Пол Хантер 
 Джеймс Уоттана 9:6 Дин О'Кейн 
 Энди Хикс 9:7 Марк Беннетт 
 Крис Смолл 9:2 Марк Флауэрдью 
 Ронни О'Салливан 9:4 Пол Дэвис

Основной турнир

Сенчури-брейки 

 147, 146, 130, 105, 104, 100 Стивен Хендри
 137, 100 Энди Хикс
 118, 107 Питер Эбдон
 113 Кен Доэрти

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Чемпионат Великобритании (снукер)
1995 год в снукере